Kirchheim (Ludwigsburg) — município da Alemanha, no distrito de Ludwigsburg, região administrativa de Estugarda, estado de Baden-Württemberg
Kirchheim (Hessen) — município da Alemanha, no distrito de Hersfeld-Rotenburg, região administrativa de Kassel, estado de Hessen
Kirchheim (Turíngia) — município da Alemanha, distrito de Ilm-Kreis, estado da Turíngia
Kirchheim (Munique) — município da Alemanha,  distrito de Munique, região administrativa de Oberbayern, estado da Baviera
Kirchheim unter Teck — cidade da Alemanha, distrito de Esslingen, na região administrativa de Estugarda Estugarda, estado de Baden-Württemberg

Kirchheim (Baixo Reno) — comuna francesa na região administrativa da[Alsácia, departamento de Baixo Reno

Desambiguação
Desambiguações de topônimos